Bodó György (1915–1986) színész
 Bodó György (1923–2004) labdarúgó
 Bodó György (1972–2018) római katolikus plébános